Байербах () — община в районе Ландсхут (Бавария)
 Байербах () — община в районе Ротталь-Инн (Бавария)

Ссылки